Варава може да се отнася за:

 Варава, легендарен предводител на сикариите според евангелията
 Варава (филм), американски филм от 1961 г.
 Варава, герой от трагедията „Евреинът от Малта“ на Кристофър Марлоу